Wilson steht für:
 Wilson (Familienname), englischer Familienname
 Wilson (Vorname), männlicher Vorname
 Wilson (* 1984), brasilianischer Fußballtorwart, siehe Wilson Rodrigues de Moura Júnior
 Wilson (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Morbus Wilson, Erbkrankheit
 Satz von Wilson in der Mathematik

Astronomische Objekte:
 Wilson (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (2465) Wilson, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 107P/Wilson-Harrington, erdnaher Asteroid
 C/1961 O1 (Wilson-Hubbard), langperiodischer Komet

Filme:
 Wilson (Film), US-amerikanischer Film (1944) von Henry King
 Wilson – Der Weltverbesserer, US-amerikanischer Film (2017) 
 Der Krieg des Charlie Wilson, US-amerikanischer Film (2007) von Mike Nichols

Unternehmen:
 Wilson Line, ehemalige britische Reederei
 Wilson ASA, norwegische Reederei
 Wilson Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wilson Bros, britischer Automobilhersteller aus Bedford (1904)
 E. H. Wilson Manufacturing Company, US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen
 W. Wilson, britischer Automobilhersteller aus Loughborough (1922–1923)
 Partridge, Wilson & Company, britischer Fahrzeughersteller aus Leicester (1934–1954)
 Wilson Bayly Holmes Ovcon (WBHO), südafrikanisches Bauunternehmen (1970)
 Wilson Spratt Motors, britischer Automobilhersteller aus Leighton Buzzard (1961–1967)
 Wilson Sporting Goods, US-amerikanischer Sportartikelhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilson (Arkansas), Stadt im Mississippi County
 Wilson (Kansas), Stadt im Ellsworth County
 Wilson (Louisiana), Dorf im East Feliciana Parish
 Wilson (Minnesota), gemeindefreies Gebiet im Winona County
 Wilson (New York), Dorf im Niagara County
 Wilson (North Carolina), Stadt im Wilson County
 Wilson (Ohio), Ort im Belmont und Monroe County
 Wilson (Oklahoma), Ort im Carter County
 Wilson (Pennsylvania), Borough im Northampton County
 Wilson (Texas), Stadt im Lynn County
 Wilson (Wisconsin), im St. Croix County
 Wilson (Eau Claire County, Wisconsin)
 Wilson (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Wilson (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin
 Wilson (Town, Lincoln County), Town(ship) in Wisconsin
 Wilson (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Wilson (Town, Sheboygan County), Town(ship) in Wisconsin
 Wilson (Wyoming), Census-designated place im Teton County

Geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Wilson Bluff, Felsenkliff im Mac-Robertson-Land
 Wilson-Canyon, Tiefseegraben vor der Küste des Viktorialands
 Wilsonflya, Bergsattel im Königin-Maud-Land
 Wilson-Gletscher, Gletscher im Kempland
 Wilson Harbor, Bucht auf Südgeorgien im Südatlantik
 Wilson Hill, Hügel im Viktorialand
 Wilson Hills, Hügelgruppe im Viktorialand
 Wilson Island (Antarktika), Insel im Archipel der Windmill-Inseln
 Wilson Mountains, Gebirge im Palmerland
 Wilson-Nunatakker, Nunatakker im Coatsland
 Wilson-Pass, Gebirgspass im Grahamland
 Wilson Peak, Berg im Ellsworthland
 Wilson-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Viktorialand
 Wilson-Portal, Berg in der Ross Dependency
 Wilson Ridge, Gebirgskamm im Prinzessin-Elisabeth-Land
 Wilson Rock (Südliche Sandwichinseln), Klippe im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Wilson Stream, Schmelzwasserfluss auf der Ross-Insel
 Kap Wilson (Begriffsklärung)
 Lake Wilson, See in der Ross Dependency
 Mount Wilson (Antarktika), Berg im Grahamland

Siehe auch:
 Wilson Airport
 Wilson Island
 Wilson Lake
 Lake Wilson
 Wilson Township
 Wilson-Drossel (Catharus fuscescens)
 C/1961 O1 (Wilson-Hubbard), langperiodischer Komet
 Wilson-Schwertlilie (Iris wilsonii)
 Wilson-Zyklus, Geschehen der Plattentektonik

 Wilson-Bappu-Effekt
 Mount Wilson
 Mount-Wilson-Observatorium
 Duff-Inseln (auch Wilson’s Islands)
 Willson
 Wilsen